Bijelo Brdo je lahko:
 Bijelo Brdo, Rudo (Bosna in Hercegovina)
 Bijelo Brdo, Derventa (Bosna in Hercegovina)
 Bijelo Brdo, Hrvaška